Садиев — фамилия; имеет женскую форму Садиева.
 Садиев, Бабек Рафик оглы (род. 1989) — азербайджанский боец смешанных боевых искусств, бронзовый призёр чемпионата мира по панкратиону.
 Садиев, Везир Иса оглы (1961—1993) — азербайджанский военнослужащий, участник Афганской и Карабахской войн, Национальный Герой Азербайджана.
 Садиев, Шухрат (род. 1970) — узбекский борец греко-римского стиля, чемпион Азии.